Djiogap ist der Familienname folgender Personen:

 Carelle Djiogap, italienische Handballspielerin
 Vanessa Djiogap (* 2001), italienische Handballspielerin 
 Yivana Djiogap, italienische Handballspielerin